Archaeoglenes  — род жуков-чернотелок (Tenebrionidae) из подсемейства Phrenapatinae. Единственный представитель трибы Archaeoglenini.

Распространение 
Встречаются в Австралии, Новой Зеландии, Гавайских островах, Соломоновых островах, Неотропикае (4 вида, в том числе, Панаме, Ямайке).

Описание 
Мелкие жуки, длина тела от 1,2 до 2,8 мм. У неотропических видов редуцированы задние крылья, в усиках 9 члеников (у других видов 10), в лапках редуцировано число сегментов до формулы 3-3-3 (у других видов 4-4-4).

Классификация 
Таксон был впервые выделен шотландским энтомологом Томасом Броуном (Thomas Broun, 1838-1919) по материалам из Новой Зеландии и долгое время числился в составе семейства Colydiidae. В 1975 году род Archaeoglenes был выделен в отдельную трибу Archaeoglenini  Watt, 1975 в составе подсемейства жуков-чернотелок Phrenapatinae. Включает 7 видов

 
  — Австралия
  — Панама
  — Новая Зеландия
 
  — Ямайка
  — Панама

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 

Чернотелки
Роды жесткокрылых